29-й Чемпионат Европы по маунтинбайку проходил 7 апреля по 7 августа 2018 года на территории 6 стран под эгидой UEC.

Общая информация 
Соревнования среди элиты в дисциплине кросс-кантри стали частью первого в истории объединённого чемпионата Европы по летним видам спорта, который включал в себя соревнования по семи видам спорта.

Программа соревнований

Результаты

Медальный зачёт

Примечания

Ссылки 
Официальный сайт соревнований

Спорт в Великобритании в 2018 году
Август 2018 года
2018 год в велоспорте
Чемпионат Европы по летним видам спорта 2018